Syncaris är ett släkte av kräftdjur. Syncaris ingår i familjen Atyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Syncaris